Konice est un toponyme qui peut désigner :

Koniče (en cyrillique serbe : ), un village de la municipalité de Tutin, dans le district de Raška.

Konice, une ville du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc.